Timioderus är ett släkte av steklar. Timioderus ingår i familjen Eucharitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glanssteklar
Timioderus